Predisposizione si può riferire a:
Predisposizione, termine di medicina;
Pedisposizione, intesa come talento, abilità;
Predisposizione, termine di impiantistica.